
Molekulska formula -{C22H36O2}- se može odnositi na:

 Kanabicikloheksanol
 Dokosatetraenoinska kiselina
 Ganaksolon